Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1966, den heutigen US Open, besiegte der Australier Fred Stolle seinen Landsmann John Newcombe in vier Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 86. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1966 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 15. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1966
1966